Die WTA Championships Amelia Island 1984 waren ein Tennisturnier der Damen auf Amelia Island. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 16. bis 22. April 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Fernandina Beach